La Route nationale 465 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 465 en Belgique
 Route nationale 465 en France
 Route nationale 465 en Italie

Voir aussi